Цесаре́вич, может означать:
 Цесаревич — титул престолонаследника в Российской империи с 1797 года.

Наименование 
 «Цесаревич» — российский эскадренный броненосец, участник в Русско-японской и Первой мировой войн.
 «Цесаревич» — парусно-паровой военный корабль Балтийского флота Российской империи.
 «Цесаревич» — парусный фрегат Балтийского флота Российской империи.